13-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 230 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 25 марта 1978 года. 

Победу на гонке, второй год подряд, одержал нидерландец Ян Рас из команды «TI-Raleigh».

Участники 
На гонке стартовали 138 гонщиков. До финиша доехали 32 гонщика, представляющих 12 велокоманд.

Обзор 
Во время второго восхождения на Фромберг от пелотона уехали Йоп Зутемелк, Франческо Мозер, Фредди Мартенс, Хенни Кёйпер и Ян Рас. Из образовавшейся группы первым атаковал Кёйпер, но усилиями Мозера его добрали. На третьем прохождении подъёма Сиббергрюббе голландец атаковал снова, но Мозер нагнал его и в этот раз. При повторном подъёме на Кауберг Ян Рас уехал от своих попутчиков, которые не смогли ответить на его атаку, и соло пересек финишную черту.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1978 на CycleBase

Амстел Голд Рейс